Rat-de-cave est un terme désignant, selon le contexte, soit un cambrioleur, soit un des agents des douanes, soit une bougie, soit un danseur de bebop. Son pluriel est rats-de-cave. L'orthographe sans tiret (rat de cave) est également tolérée.

Bougie 

Le rat-de-cave est avant tout une mèche d'éclairage, décrite dans le TLFI comme étant une « bougie mince et longue, enroulée sur elle-même, dont on se sert pour éclairer une cave ».

Agent des douanes 
Dans le contexte spécifique du droit, ce nom désigne aussi une personne.

Le service des contributions indirectes, outre les droits de douane, possède un service s'occupant uniquement des droits sur les vins, le tabac et les boissons alcoolisées. 

Les agents mobiles, contrôleurs ou inspecteurs, qui y sont affectés, sont organisés en brigades volantes. Celles-ci arraisonnaient voitures et camions, fouillaient et perquisitionnaient les fermes suspectées en campagne. Cette fouille débutait souvent par une visite de la cave ; ces personnes zélées furent surnommées "rats de cave".

Danse 
Les danseurs de bebop sont parfois surnommés rats-de-cave, d'après le nom d'une troupe de danse fondée par Jano Merry.

Georges Brassens a composé et chanté une Élégie à un rat de cave, chanson  de 1979, parue aux Éditions musicales 57, en hommage à une amie décédée, l'épouse de Moustache.

Livre 
 Le Rat de Cave est le titre d'un livre de Gwenlan, édition Nicolion, 2007  .
Réédité par Edilivre en 2009, l'auteur raconte sa plongée dans l'alcoolisme et sa sortie. L'approche est originale dans la forme et dans le fond. L'ouvrage ne prétend pas guérir qui que ce soit ni empêcher le naufrage de quiconque. Il permet surtout au non-alcoolique de comprendre le sens du mot maladie et de faire abstraction des notions de volonté, de honte, de culpabilité.

Téléfilm 
Les Rats de cave est un téléfilm de 52 minutes, produit et diffusé par France 3 (FR3 à l'époque) en 1981. Réalisé par Jean-Claude Morin, sur un scénario qu'il a écrit avec Marie-France Briselance, il raconte la lutte drolatique entre un inspecteur des impôts, Armagnac, interprété par Sim, et sa brigade sujette aux "bavures", interprétée par le groupe de rock Ange, et un gang de bouilleurs qui pratiquent un trafic d'alcool à grande échelle , sous la direction éhontée de Bourguignon, interprété par Romain Bouteille .

Notes et références 

Élevage et conservation du vin
Contrebande
Droit de la vigne et du vin
Métier de la vigne et du vin